ACR може значити:

 ACR () — спеціалізований слот розширення, присутній на деяких материнських платах комп'ютерів (для процесорів Pentium III, Pentium 4 і Athlon), конкурент слоту AMR, рішення від конкурентів фірми Intel.
 ACR () — вторинний параметр кабельних систем, що дозволяє оцінити відношення потужності сигналу до потужності наведеного сигналу на ближньому кінці. Показує захищеність лінії щодо перешкод.
 Steyr ACR () — австрійський автомат, який використовує патрони з опереним стрілоподібним вражаючим елементом;
 Bushmaster ACR () — американський автомат.